Алкоба́са ():

 Алкобаса — цистерцианский монастырь в португальском городе Алкобаса
 Алкобаса — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия.
 Алкобаса — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Алкобаса — город и район в Португалии, входит в округ Лейрия.